Хенцины:

 Хенцины — город в Польше, входит в Свентокшиское воеводство, Келецкий повят.
 Хенцины — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Келецкий повят, Свентокшиское воеводство.